La Peñuela kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 La Peñuela, Delstaten Mexiko, ort, Zinacantepec, 
 La Peñuela, Guanajuato, ort, Abasolo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar